Il doppio  del Ropharma Challenger Brașov 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Flavio Cipolla e Daniele Giorgini erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Victor Anagnastopol e Florin Mergea hanno battuto in finale Dušan Lojda e Benoît Paire 6–2, 6–3.

Teste di serie

  Gerald Melzer /  Mikhail Vasiliev (primo turno)
  Guillermo Alcaide /  Ivo Klec (ritiro)

  Radu Albot /  Andrei Ciumac (quarti di finale)
  Michal Konečný /  Michael Ryderstedt (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Ropharma Challenger Brașov 2011